Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes den 27-31 juli i Palau d'Esports de Barcelona.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser